The Centrium (Сентриум, 中央廣場) — 41-этажный гонконгский небоскрёб, расположенный в Центральном районе. Два нижних этажа отведены под розничную торговлю, рестораны и клубы, имеется 6-этажный паркинг, остальные этажи используются в качестве офисов (среди крупнейших арендаторов — штаб-квартира компании Melco Crown Entertainment, консульство Нигерии, гонконгские офисы Boeing, Folli Follie и Pure Yoga). Декоративный шпиль был добавлен через год после того, как здание было построено. Ночью он светится различными цветами. Девелопером небоскрёба является компания Sino Land, архитектором выступила компания DP Architects.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт The Centrium

Небоскрёбы Гонконга
Небоскрёбы высотой от 150 до 199 метров
Небоскрёбы, построенные в 2001 году